Geografia:
 Hoover (Alabama)
 Hoover (Indiana)
 Presa Hoover
 Persones:
 Herbert Hoover, 31è President dels Estats Units
 John Edgar Hoover, fundador del Federal Bureau of Investigation (FBI)
 Cecile Hoover Edwards, investigadora nutricionista afroamericana

 Altres:
 The Hoover Company, empresa fabricant d'aspiradores
 Hoover (pel·lícula), pel·lícula del 2000 de Rick Pamplin, amb Ernest Borgnine com a John Edgar Hoover
 Hoover (grup), grup musical de post-hardcore.